Zbieżność, przez wiele iteracji, oznacza proces zmierzania do określonej wartości w czasie; lub zmierzania do określonego punktu, lub wspólnego punktu widzenia, opinii lub sytuacji.

 Przykładem zbieżności z życia codziennego jest ustalanie ceny na rynku. Na przykład sprzedający i kupujący mogą ustalać kolejno:
 Kupujący: Wezmę to za 10 złotych.
 Sprzedający: Niemożliwe! Panie, to jest warte 100 złotych. Chociaż 60?
 Kupujący: Nie dam więcej niż 20. To moje ostatnie słowo.
 Sprzedający: Pan mnie naciska. Nie mogę zejść poniżej 40.
 Kupujący: Pójdę do innego sprzedawcy. Mogę to wziąć za 30 złotych...
 Sprzedający: Niech pan bierze za 30.
 Kupujący: Może być.
 Sekwencje ofert i odpowiedzi na oferty ewidentnie zbiegają się, w sposób szybki (sześć iteracji), do ustalenia ceny.
 W matematyce zbieżność określa sytuacje, kiedy funkcja lub ciąg dążą do pewnej wartości granicznej (zobacz: granica funkcji i granica ciągu). Szczególnym przypadkiem zbieżności ciągu jest zbieżność szeregu, czyli zbieżność ciągu sum częściowych (zobacz: kryteria zbieżności szeregów).
 Zobacz też: szereg funkcyjny – koło zbieżności – promień zbieżności
 W statystyce: zbieżność prawie wszędzie (prawie na pewno, z prawdopodobieństwem 1)  zbieżność według miary (stochastyczna, według prawdopodobieństwa)  zbieżność według rozkładu.
 Zobacz też: przegląd zagadnień z zakresu statystyki
 w kartografii: zbieżność południków
 w motoryzacji: zbieżność kół
 w meteorologii: zbieżność
 w optyce: zbieżność wiązki światła

Zobacz też 
 diereza, koincydencja, konwergencja